Neerslag (scheikunde) - naar de bodem zakken, een scheidingsmethode in de scheikunde
 Erytrocytbezinkingssnelheid